Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1972.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. bis 12. Juni 1972, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1972)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1972
WTA Tour 1972